Наталья Петровна Дружинина (род. 12 апреля 1955) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка России (2002).

Биография 
Наталья Дружинина родилась 12 апреля 1955 года в Петрозаводске в семье военного. В детстве она мечтала стать балериной, но её отцу пришлось переехать в город Мирный, на космодром Плесецк, и её мечте не суждено было осуществиться. Там она увлеклась театром, в котором занималась пока училась в школе. Позже она поступила в Ленинградский государственный институт культуры, после окончания которого год работала в Волгоградском театре. В 1982 году Наталья Петровна переехала в Тулу, где стала актрисой Тульского драматического театра.

Среди её ролей наиболее примечательными стали Соня в «Дяде Ване», Нина в «Уроках музыки», Долли в «Анне Карениной», Анна в «Ох, уж этой Анне!», Кабато в «Тифлисских свадьбах», миссис Пэдди в «Странной миссис Сэвидж» и хозяйка борделя в «Леди на день».

Фильмография 
 2005 — Парни из стали
 2006 — Таксистка 3
 2006 — Последняя исповедь
 2007 — Закон и порядок: Преступный умысел

Ссылки 
 Наталья Дружинина на сайте ТАТД им. Горького

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Тульский театр драмы